Ел Мачете има више значења:

 Ел Мачете (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Мачете (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Мачете (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику